Brutto (ital. brutto, nečistý, ošklivý), zkráceně btto, může znamenat:
 brutto hmotnost – včetně obalu; rozdíl brutto – netto = tára
 brutto mzda – včetně daní, hrubá mzda
 brutto registrovaná tuna – zastaralá jednotka lodního objemu
 brutto (obal)

Reference